Bianki ist der Familienname folgender Personen

 Walentin Lwowitsch Bianki (1857–1920), russischer Zoologe
 Witali Walentinowitsch Bianki (1894–1959), russisch-sowjetischer Autor